Waldsee ist ein geographischer Name:

Orte:
 Bad Waldsee, Stadt im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Waldsee (Pfalz), Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Waldsee, bis 1938 Walisko, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Wolisko (Kruklanki), Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Waldsee, bis 1938 Sczyczonnek, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Szczycionek, Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Waldsee, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Rybniki (Kętrzyn), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Waldsee (Freiburg im Breisgau), Stadtteil des kreisfreien Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Waldsee (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Waldsee (Gemeinde Tulln), Ortslage von Tulln an der Donau, Niederösterreich

 Waldsee (fiktiver Ort), Absendeort von Postkarten, die ungarische Deportierte kurz vor ihrer Vergasung aus dem KZ Auschwitz nach Hause schreiben mussten

Stillgewässer:

in Deutschland:
 Waldsee (Aalen), See im Lauf des AUchwiesenbachs im Stadtteil Wasseralfingen, in Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Waldsee (Bad Rappenau), Quellteich des Dobachs bei Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Waldsee (Baden-Baden), zwei Seen im Lauf des Michelbachs (zur Oos) bei Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Waldsee (Berlin), in Berlin-Reinickendorf
 Waldsee (Berlin-Zehlendorf), in Berlin-Zehlendorf
 Waldsee (Böhringen), See im Lauf des Augrabens (zur Schlichem) in der Gemarkung von Böhringen, Gemeinde Dietingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Fechenheimer Waldsee oder Fechenheimer Weiher, in Frankfurt-Fechenheim, Hessen
 Fornsbacher Waldsee, bei Fornsbach, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Waldsee (Forst), Baggersee bei Forst, Gemeinde im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Waldsee (Freiburg im Breisgau, See), See im Stadtteil Waldsee des kreisfreien Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg; siehe Grünanlagen in Freiburg
 Waldsee (Gifhorn-Winkel), in Gifhorn-Winkel, Stadt Gifhorn, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Waldsee, Nebenname des Sees Emma-Nord bei Großkrotzenburg, Main-Kinzig-Kreis, Hessen.
 Waldsee (Hesselhurst), Baggersee bei Hesselhurst, Gemeinde Willstätt, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hürther Waldsee, in Hürth, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Waldsee Krähenwinkel, in Langenhagen, Region Hannover, Niedersachsen
 Waldsee (Kruft), bei Kruft, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Waldsee (Ladbergen), bei Ladbergen, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Langener Waldsee, in Langen, Landkreis Offenbach, Hessen
 Waldsee (Lehrte), in Lehrte, Region Hannover, Niedersachsen
 Waldsee (Lindenberg), in Lindenberg im Allgäu, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Waldsee (Neuenwege), im Stadtteil Neuenwege von Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen
 Waldsee (Reken), bei Groß Reken, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Waldsee (Senden), in Senden, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Waldsee (Teningen), Baggersee bei Teningen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Waldsee (Wemding), bei Wemding, Landkreis Donau-Ries, Bayern

in Österreich:
 Waldsee (Tulln), in Neuaigen, Stadt Tulln an der Donau, Bezirk Tulln, Niederösterreich

Waldsee ist der Name folgender Bauwerke:
 Burg Waldsee, abgegangene Burg bei Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Jagdschloss Waldsee, in Waldsee. Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Wasserschloss Waldsee, in Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Waldsee ist der Familienname folgender Personen:
 Franz de Paula von Colloredo-Waldsee (1799–1859), österreichischer Diplomat
 Franz de Paula Karl Graf von Colloredo-Waldsee (1736–1806), kaiserlicher Kabinetts- und Konferenzminister, siehe Franz de Paula Karl von Colloredo
 Josef Krug-Waldsee (1858–1915), Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Niederwaldsee
 Seewald (Begriffsklärung)
 Seewaldsee
 Walsee
 Waldensee
 Waldersee
 Waldteich (Begriffsklärung)